Pershing Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pershing Township (Indiana)
 Pershing Township (Nebraska)